Paradise Lost:
 Paradise Lost — метал-группа из Великобритании.